Adam Brooks (ur. 1956) – kanadyjski reżyser, scenarzysta i aktor
 Adam Brooks (ur. 1975) – australijski polityk
 Adam Brooks, wł. Adam Wilmot (ur. 1991) – australijski wrestler
 Adam Brooks (ur. 1996) – kanadyjski hokeista